Gurbești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien: 

 Gurbești (Căbești), Dorf im Kreis Bihor
 Gurbești (Spinuș), Dorf im Kreis Bihor